Беляково — название населённых пунктов:

Россия 
 Беляково — деревня в Ржевском районе Калининской области.
 Беляково — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Беляково — деревня в Лаишевском районе Татарстана.
 Беляково — старое название деревни Аверькиево Клепиковского района Рязанской области.